Tonje Larsen (Tønsberg, 26 januari 1975) is een voormalige Noorse handbalspeelster, die haar carrière in 2015 beëindigde bij de Noorse club Larvik HK. Momenteel is ze hoofdtrainster van de Noorse club Flint Tønsberg. Ze kwam van 1992 tot en met 2010 voor het nationale team. Ze speelde doorgaans op de centrale back positie. Larsen heeft in totaal 43 titels gewonnen (6x goud met Noors team, 4x Europese prijs met club, 17x landskampioen met club, 16x bekerwinnaar met club), waarmee ze de handbalster met de meeste titels ooit is.

Voordat Larsen voor Larvik HK ging spelen, speelde ze bij Tønsberg Turn en Tønsberg HK. Tijdens het seizoen 98-99 speelde ze voor de Deense club Viborg HK, maar keerde daarna weer terug bij Larvik. Met deze club won ze in 1996 en 1998 de Noorse clubcompetitie. Tijdens haar jaar bij Viborg HK won ze de Deense landstitel en de EHF Cup (Europese competitie voor clubs die zich niet hebben gekwalificeerd voor de Champions League of de EHF Beker voor Bekerwinnaars). Na haar terugkeer won ze met Larvik nog eens zes landstitels en twee keer de EHF Beker voor bekerwinnaars.

Noors team 
Ze debuteerde in 1992 in het Noorse team en speelde sindsdien 264 wedstrijden, waarin ze 567 keer scoorde. Met het nationale team won ze vele medailles: Ze won brons op het EK van 1994, zilver op het EK van 1996 en het EK van 2002 en goud op het EK van 1998 en 2008. Op het WK van 1997 won ze zilver en in 1999 goud. Tot slot won ze tweemaal een Olympische medaille, brons in Sydney in 2000 en goud in Beijing in 2008. Na afloop van de EK 2008 werd ze verkozen tot het All-Star Team als beste linksback.

Interlands

Onderscheidingen 
 Speler van het jaar 2002 in de Noorse competitie.
 Speler van het jaar 2003 in de Noorse competitie.
 All-Star Team linkeropbouw van het Europees kampioenschap: 2008

Externe links 
 
 
 

Noors handballer
Noors olympisch kampioen